Ишервуд — английская фамилия.

Известные носители:
 Ишервуд, Джозеф — британский кораблестроитель, автор собственной системы продольного набора судна («система Ишервуда»).
 Ишервуд, Кристофер — англо-американский писатель.